Семейное дерево японских императоров от Дзимму и его легендарных предков до наших дней.

Примечания

Источники 
 

Семейные деревья

Синтоизм